Politique à domicile est une émission de téléréalité politique française, produite par Aftermedia et dont l'unique épisode est diffusée le  sur Dailymotion.

Principe 
Un politique va dîner chez une famille, en s'associant à la préparation du repas, et tout est filmé par les caméras.

Historique 
En 2003, TF1 annonce lors d'une conférence de presse une émission de ce type, avec le même concept, baptisée , produite par 2PL2 et animée par Ruth Elkrief. Mais devant l'opposition du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et la levée de boucliers dans la presse, le vice-président de TF1 Étienne Mougeotte renonce au projet. Son épisode pilote, tourné avec le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé, n'a jamais été diffusé.

En 2009 le projet est relancé par  Stéphane Santini et sa société Aftermedia. Il souhaite le vendre à la chaîne de télévision LCP – Assemblée  nationale, qui est un moment intéressée, mais qui refuse après avoir reçu des pressions. C'est donc par le Web que le projet se concrétise. Un format mensuel est mis en avant, mais un seul épisode est tourné et diffusé, avec l'eurodéputé socialiste Vincent Peillon. C'est un couple de parisiens ayant la trentaine qui l'accueille dans le  de Paris, Claire et Hervé, accompagnés du cousin de Claire, Loïc, âgé de . Ils ont été choisis par la production pour leurs centres d'intérêt communs avec l'invité. Les différents thèmes évoqués durant l'émission ont été préalablement définis, sans que Vincent Peillon ne connaisse les questions à l'avance. Les quatre personnes débattent à propos du président de la République Nicolas Sarkozy, de l'évolution du Parti socialiste, de l'Europe ou de l'éducation.

Plusieurs membres du gouvernement Fillon  ont été contactés pour participer à l'émission avant la diffusion de l'épisode pilote, sans qu'il n'y ait de réponse positive.

Publié le  à , l'unique épisode est visionné par  en vingt-quatre heures. Il est présenté par Stéphane Thebaut et dure une quarantaine de minutes.

Notes et références

Liens externes 
 Chaîne Dailymotion de Politique à domicile
 

Émission de télévision produite en France
Émission de télévision créée en 2009
Émission de télévision disparue en 2009
Émission de télévision politique
Émission Web
Émission de téléréalité